Paladino
Paladino (RPG)
Paladin (World of Warcraft)
Nissan Paladin
M109A6 Paladin

Ver também
 Paladina

Desambiguação